Myra (plaats), een plaats in Turkije
 Myra (Noorwegen), een plaats in Noorwegen
 Myra (West Virginia), een plaats in de Verenigde Staten
 Myra (geslacht), een geslacht van krabben
 HV MYRA, een hockeyclub